est la formule brute de plusieurs isomères.

Alcane
 docosane, numéro CAS 
 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11-décaméthyldodécane, numéro CAS